Rastičevo je lahko:
 Rastičevo, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)
 Rastičevo, Gračac (Hrvaška)